Брику́н — прізвище.

Відомі носії 

 Брикун Ігор Сергійович — білоруський хокеїст.
 Брикун Кирило Сергійович — білоруський хокеїст